Jetsada Jitsawad (, Bangkok, 6 de agosto de 1980) é um futebolista profissional tailândes, zagueiro, milita no Muangthong United.

Referências

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Banguecoque
Futebolistas da Tailândia
Futebolistas do BEC Tero Sasana Football Club
Futebolistas do Chiang Rai United Football Club
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007